«Винчи» (); в российском прокате «Ва-банк 3» — детективная комедия польского режиссёра Юлиуша Махульского 2004 года выпуска.

Теглайн фильма: «Идеальное преступление — это почти искусство».

Фильм не входит в дилогию Юлиуша Махульского «Ва-банк», поскольку его сюжет никак не связан с фильмами «Ва-банк» и «Ва-банк 2, или Ответный удар», действия которых происходят в середине 1930-х годов. В оригинале фильм называется просто «Винчи», а «Ва-банк 3» ему добавили российские прокатчики.

Сюжет 

Два поляка — Цума (Роберт Венцкевич) и Юлиан (Борис Шиц) специализируются на квартирных кражах произведений искусства. После ограбления коллекционера Цуму задерживает полиция, но его напарнику удаётся скрыться с добычей.

Через несколько лет Цума выходит из тюрьмы в отпуск по «болезни». У него уже есть работа — в пользу крупного бизнесмена по прозвищу «Толстый» (Мечислав Громбка) он должен похитить картину «Дама с горностаем» работы Леонардо да Винчи, которая находится в национальном музее. Во время кражи Цума намерен заменить картину копией.

За помощью Цума обращается к своему другу Юлиану. Он не знает, что за прошедшее время Юлиан «завязал» и теперь работает в полиции. Юлиан не хочет, чтобы картина, являющаяся национальным достоянием Польши, была украдена. Он соглашается помочь Цуме, на самом же деле заказывает две копии, дабы обмануть самого напарника и сохранить картину государству.

Для кражи компаньоны закладывают динамит в тоннель, проходящий под улицей. Когда полиция перевозит картину на машине «Скорой помощи», они подрывают заряд, и автомобиль проваливается в тоннель. Грабителям удаётся скрыться.

Однако искусствовед Хаген (Ян Махульский) и молодая художница Магда (Камилла Баар), которые делают копии по заказу Юлиана, догадываются о его планах. Они делают ещё две копии, а когда о дерзком ограблении сообщают СМИ, под видом оригинала продают копии западным коллекционерам.

Получив свою долю от продажи копии, Цума, раскусивший план друга и осознавший его правоту, подкидывает подлинник полиции — национальное достояние возвращается в музей.

В ролях

Награды 
 , 29-й Фестиваль Польских Художественных Фильмов[pl], Гдыня:
 Приз за лучший сценарий — Юлиуш Махульский
 2004, Фестиваль «чёрных» фильмов, Курмайор ():
 Приз жюри — Роберт Венцкевич
 Приз жюри — Борис Шиц
 , Польская Кинематографическая Премия «Орёл»[en]:
 Премия в номинации «Лучшая режиссура» — Юлиуш Махульский
 Премия в номинации «Лучший сценарий» — Юлиуш Махульский

Кинокомедии Польши
Кинокомедии 2004 года
Криминальные фильмы Польши
Фильмы-ограбления
Фильмы Польши 2004 года
Фильмы киностудии ZEBRA
Фильмы о ворах
Криминальные комедии